Минитмен:
 Минитмен — член незаконной вооружённой организации, позднее ополчение североамериканских колонистов против Англии.
 «Минитмен» — семейство американских твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования.
 «Минитмен» —  североамериканская панк-группа.

См. также 
 «Минитмен III» — американская межконтинентальная баллистическая ракета.